East Union Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Union Township (Ohio)
 East Union Township (Pennsylvania)